Val-de-Ruz ist der Name folgender geografischen Objekte:
 in der Schreibung Val de Ruz eine Talschaft im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Bezirk Val-de-Ruz, ein ehemaliger Bezirk im Kanton Neuenburg
 Val-de-Ruz NE, eine per 1. Januar 2013 im Bezirk Val-de-Ruz entstandene Fusionsgemeinde
 Region Val-de-Ruz, eine der vier Regionen im Kanton Neuenburg